Zkratka PSE má více významů:

Burzy 
 Prague Stock Exchange – Burza cenných papírů Praha
 Palestine Securities Exchange
 Philippine Stock Exchange
 Pacific Stock Exchange

Jiné 
 Photoshop Elements, aplikace pro editaci obrázků od firmy Adobe
 Pressurised Solvent Extraction, extrakce kapalinou za zvýšeného tlaku (a teploty)

Externí odkazy 
  The free dictionary

Zkratky